Le Pays Royannais est le nom parfois donné  à la communauté d'agglomération Royan Atlantique. C'est une des quatre communautés de communes de l'arrondissement de Rochefort (Charente-Maritime). 
 le Royannais est une région naturelle de France située au sud ouest du département de la Charente-Maritime. C'est une région agricole (polyculture) et touristique (stations balnéaires de la Côte de Beauté). Elle est bordée par l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique.
 le Royannais est un hameau important de la commune du Verdon-sur-Mer.
 le Royanez, appelé aussi le Royans, est un ancien pays de France dans le Dauphiné, avec titre de marquisat.

Homonymie de toponyme